Weinkauff ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Dolle-Weinkauff (* 1952), deutscher Germanist
 Dieter Weinkauff (1947–2008), deutscher Fußballspieler
 Franz Weinkauff (1823–1892), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Heinrich Conrad Weinkauff (1817–1886), deutscher Zoologe
 Hermann Weinkauff (1894–1981), deutscher Jurist

Siehe auch:

 Weinkauf (Begriffsklärung)